Cammack steht für:

 Cammack (Indiana), ein Ort im Delaware County (Indiana), im US-Bundesstaat Indiana

Cammack ist der Familienname folgender Personen:

 Kat Cammack (* 1988), amerikanische Politikerin und politische Beraterin